Bolster Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bolster Hill (Massachusetts)
 Bolster Hill (Chenango County, New York)
 Bolster Hill (Fulton County, New York)